GAC (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk
GAC Group, Chinese autofabrikant van onder andere de merken Trumpchi, Changfeng en Gonow
Geologisch Activiteiten Centrum
Gooise Atletiek Club
Global assembly cache van het .NET framework
General Automotive Company, een Amerikaans toeleverancier en busbouwer